Maria I. bezeichnet folgende Personen:

 Maria I. (England) (1516–1558), englische Königin 
 Maria I. (Portugal) (1734–1816), portugiesische Königin
 Maria Stuart (1542–1587), als Maria I. schottische Königin